Canal de Berdún steht für:

 Canal de Berdún, eine Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien
 Canal de Berdún (Senke), eine Senke im Pyrenäenvorland in der Provinz Huesca, Spanien